Relire peut désigner : 
 la relecture,
 le registre des ouvrages indisponibles du  par la BnF, voir ReLIRE.